Hoppla bezeichnet:
 eine Fernsehsendung im DDR-Fernsehen, siehe Hoppla (Kindersendung)
 eine monatlich erscheinende Kinderzeitschrift, siehe Hoppla (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Vallonia hoppla hoppla, eine fossile Grasschnecke